Spojení písmen T a B může mít různé významy:

TB 
 SPZ okresu Trnava
 Travel Bug
 terabajt – (anglicky terabyte) – bilion bajtů (jednotka informace), v některých aplikacích či systémech (např. Windows) 10244 bajtů

Tb 
 terbium – chemický prvek